Megapallifera ragsdalei är en snäckart som först beskrevs av Webb 1950.  Megapallifera ragsdalei ingår i släktet Megapallifera och familjen Philomycidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
ragsdalei